Сергей Рахманин:
 Рахманин, Сергей Иванович (род. 1969) — украинский политический деятель, журналист, публицист и телеведущий. Народный депутат Украины IX созыва.
 Рахманин, Сергей Станиславович (род. 1961) — российский пилот высшего пилотажа и пилот-инструктор.